Kryszna – bóg krysznaizmu, awatara Wisznu
 Krishna – miasto w Indiach
 Krishna – dystrykt w Indiach
 Kryszna – rzeka w Indiach